Francja:
 Bienne – rzeka, dopływ Ain
 Bienne – rzeka, dopływ Sarthe

Szwajcaria:
 Bienne – jezioro

Zobacz też:
 Biel/Bienne